Вальесеко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Гран-Канария. Занимает площадь 22,11 км². Население — 3935 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento de Valleseco
 Valleseco en la página web de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria
 Valleseco en la web del Cabildo Insular

Муниципалитеты Лас-Пальмаса